Downfall steht für:

 Originaltitel des Spiels Slotter
 Operation Downfall, ein Plan der Alliierten im Zweiten Weltkrieg
 The Downfall, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Downfall of Gaia, deutsche Band
 World Downfall, Studioalbum von Terrorizer